Notice  — .

 «Notice» — пісня гурту Gomez з їхнього альбому 2006 року «How We Operate»
 «Notice» — пісня Зіггі Марлі з його альбому 1997 року «Fallen Is Babylon»
 «Notice» — пісня Томаса Ретта з його альбому 2019 року «Center Point Road»
 «Notice» — пісня Діани Вікерс з її альбому «Songs from the Tainted Cherry Tree»
 «Notice» — альбом норвезького джазмена Торгейра Стубо
 Notices of the American Mathematical Society або просто Notices — журнал Американського математичного товариства

Див. також 

 Нотис